Santbech ist Name von:

 Daniel Santbech (fl. 1561), niederländischer Mathematiker und Astronom
 Santbech (Mondkrater), benannt nach Daniel Santbech